Die NHL-Saison 1976/77 war die 60. Spielzeit in der National Hockey League. 18 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Montréal Canadiens nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Boston Bruins. Bereits in der regulären Saison dominierten die Canadiens die Liga und schafften bis heute unerreichte 132 Punkte. Zu Saisonbeginn wechselte Bobby Orr nach Chicago und erhielt dort einen Vertrag über 3 Millionen Dollar. Die Fans in Boston waren aufgebracht, da Orr denselben Vertrag auch den Bruins angeboten hatte, die aber ablehnten. Zum ersten Mal seit 1935 zogen wieder Teams in der NHL um. Aus den California Golden Seals wurden die Cleveland Barons und schon nach zwei Jahren war das Gastspiel der NHL in Kansas City zu Ende, Denver freute sich auf die Colorado Rockies.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Amateur Draft 1976

Weblinks 
 
 NHL 1976/77 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1976/77
1976/77